Лора Меннелл (; род. 18 апреля 1980, Британская Колумбия) — канадская актриса.

Биография 
Лора Меннелл родилась в провинции Британская Колумбия, Канада. У неё есть ирландские, английские и французские корни. Она является кузиной актёра Алана Янга. Меннелл — вегетарианка и свободно говорит по французски.

Меннелл дебютировала как актриса в 1998 году, снявшись в телефильме «Я ждала тебя». В 2011—2012 годах Лора снималась в главной роли в сериале «Люди Альфа», а в 2019—2020 годах — в сериале «Проект „Синяя книга“».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Сарри (Британская Колумбия)